Toponímia:
 Beauvoir (Manche)
 Beauvoir (Oise)
 Beauvoir (Sena i Marne)
 Beauvoir (Yonne)
 Beauvoir-de-Marc, municipi francès al departament de la Isèra 
 Beauvoir-en-Lyons, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Beauvoir-en-Royans, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Beauvoir-sur-Mer, municipi francès al departament de Vendée 
 Beauvoir-sur-Niort, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Beauvoir-Wavans, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Aillières-Beauvoir, municipi francès al departament del Sarthe 
 Bragelogne-Beauvoir, municipi francès al departament de l'Aube 
 Cantó de Beauvoir-sur-Mer, cantó francès al districte de Les Sables-d'Olonne (departament de la Vendée) 
 Cantó de Beauvoir-sur-Niort, cantó francès al districte de Niort (departament dels Deux-Sèvres) 
 Labastide-Beauvoir, municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Mignaloux-Beauvoir, municipi francès al departament de la Viena 
 Biografies:
 Hélène de Beauvoir (París, 1910 - Goxwiller, 2001), pintora francesa i germana de la filòsofa Simone de Beauvoir
 Max Beauvoir (Haití, 1936 - Port-au-Prince, Haití, 2015), bioquímic i "houngan" haitià 
 Simone de Beauvoir (París, 1908 - 1986), novel·lista, filòsofa existencialista, professora i feminista francesa